

Pessoas
 Friedrich August Georg Bitter

Bebidas
 Bitter (bebida)

Veículos
 Bitter Fabricante de automóveis alemã